Ра́сселл Уи́льям «Расс» Хо́вард (; род. 19 февраля 1956 года, Мидленд, Онтарио, Канада) — канадский кёрлингист, спортивный телекомментатор. Самый возрастной олимпийский чемпион зимних Игр с 1928 года во всех видах спорта (только два британских кёрлингиста, победившие на Играх 1924 года, были старше Ховарда).

Играл на позиции четвёртого. Был скипом своей команды.

Олимпийский чемпион (2006, Турин; самый возрастной канадец, выигравший когда-либо олимпийское золото: во время Олимпиады ему исполнилось 50 лет и 5 дней). Двукратный чемпион мира (, ). Двукратный чемпион Канады (, ).

В 1991 году ввёден в Зал славы канадского кёрлинга вместе со всей своей командой (его брат Гленн Ховард, Тим Белькур и Кент Карстерс).

В 2013 году ввёден в ).

В 2015 году ввёден в Международный зал славы кёрлинга).

За победу на зимних Олимпийских играх 2006 вместе со всей командой награждён Орденом Ньюфаундленда и Лабрадора ().

С 2001 работает телекомментатором на канадском телеканале TSN (), комментирует турниры по кёрлингу.

В 2008—2009 был тренером мужской сборной Швейцарии, под его руководством сборная Швейцарии заняла на  четвёртое место, проиграв в матче за бронзу сборной Норвегии.

Предложил правило «зоны свободных защитников» (), ставшее частью правил кёрлинга на международной арене, включая и турниры по кёрлингу на Олимпийских играх.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Двоюродная бабушка Расса и Гленна, Джинни Томпсон (), была бегуньей, на летних Олимпийских играх 1928 на дистанции 800 метров заняла 4-е место.

Отец Расса и Гленна, Билл, также занимался спортом, но на международном уровне не выступал. Когда Расс и Гленн дорастали каждый до 10 лет, он приводил их в кёрлинг, в кёрлинг-клуб Midland Curling Club в Мидленде, где работал менеджером и мастером по подготовке льда.

Кроме телекомментирования кёрлинга на TSN, Расс работает агентом по продаже недвижимости () в компании Royal LePage Atlantic.

Примечания

Литература 
 Автобиография (совместно с Бобом Уиксом):

Ссылки 

 История Гленна и Расса Ховардов | Официальный сайт «команды Ховарда» (Team Howard)
 Tim Hortons Brier. История и рекорды - Лёд и камень - Блоги - Sports.ru
 About Russ Howard -- Academy Of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Члены Международного зала славы кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кавалеры ордена Ньюфаундленда и Лабрадора